Con la definizione Battaglia di Negapatam ci si può riferire a tre diversi eventi bellici.

Battaglia di Negapatam (1746), combattuta nel 1746 durante la Guerra di successione austriaca
Battaglia di Negapatam (1758), combattuta nel 1758 durante la Guerra dei sette anni
Battaglia di Negapatam (1782), combattuta nel 1782 durante la Rivoluzione americana